Dallmeyer ist der Familienname folgender Personen:

 Harm Dallmeyer (1942–1983), deutscher Politiker (CDU)
 Heinrich Dallmeyer, Kasseler Evangelist
 John Henry Dallmeyer (1830–1883), britischer Optiker und Unternehmer
 Madeleine Dallmeyer (* 1980), deutsche Filmregisseurin

Sonstiges:
 Dallmeyer Peak, ein nach John Henry Dallmeyer benannter Berg im Grahamland, Antarktika

Siehe auch: 
 Dallmayr